Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Brian Teacher che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e John Fitzgerald 6–1, 4–6, 7–6.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Johan Kriek (semifinali)
 Victor Amaya /  Henri Leconte (semifinali)

 Andy Andrews /  John Sadri (quarti di finale)
 Francisco González /  Matt Mitchell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1983